Мирово може да се отнася за:

 Мирово, село в Област Велико Търново, България;
 Мирово, село в Софийска област, България;
 Мирово, село в Област Стара Загора, България;
 Мирово, името на село Вратца (област Кюстендил) в периода от 1950 г. до 1993 г.;
 Мирово, на гръцки Елинико, село в дем Кукуш, Гърция;
 Мирово, находище на каменна сол край Провадия;
 мирово етерично масло, етерично масло добито от смирна.